Дорнод (ранее Восточный аймак; ; также Чойбалсановский аймак ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Дорнод образован в результате административно-территориальной реформы в 1941 году и до 1963 года назывался Чойбалсанский аймак, в честь руководителя Монгольской Народной республики Х. Чойбалсана. В 1963 году после развенчания культа личности Чойбалсана переименован в «Восточный» аймак (). Площадь аймака составляет 123 597 км². Численность населения — 68 873 человека (на конец 2010 года). Административный центр — город Чойбалсан. Аймак состоит из 14 сомонов.

География 
Дорнод находится на крайнем востоке Монголии. Северная его граница является государственной границей Монголии с Россией (Забайкальский край), южная и восточная — границей Монголии с Китаем. На юго-западе от Дорнода расположен аймак Сухэ-Батор, на северо-западе — Хэнтий.

В северной части аймака протекает река Улдза, в его центральной части — река Керулен, на которой стоит главный город — Чойбалсан. В его восточной части, на границе с Китаем лежит озеро Буйр-Нур. На северо-западе высятся Хэнтэйские горы, покрытые лиственничной тайгой, на крайнем востоке — хребет Большой Хинган, с которого стекает река Халхин-Гол, питающая озеро Буйр-Нур. В районе этой реки в 1939 году произошли бои с японцами. Основная часть аймака представляет собой степную Восточно-Монгольскую равнину.

На территории аймака разведаны месторождения нефти, также находится крупнейшее в Монголии Дорнодское урановое месторождение.

Административное деление 

* - административный центр аймака — Чойбалсан.

Примечания